Русчорі () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Шура-Міке.
 Русчорі () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Скорнічешть.